Das Elend (vom mhd. ellende, „die Fremde“, in der man ohne gemeinschaftlichen Schutz hilflos dasteht), bedeutet heute 

 Elend, große Armut, Not
Elend ist literarischer Titel von
Elend (Tschechow) (1885)
Elend (Günter von Lonski) von Günter von Lonski (2013)

Das Elend war eine Bezeichnung des Elchs, siehe Elch#Geschichte.

Elend ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Elend (1881–1933), deutscher Kaufmann und Kaufhausbesitzer
 Gottfried Heinrich Elend (1706–1771), deutscher Jurist, Professor und hoher Regierungsbeamter
 Henriette Friederica Elend (1741–1808), Gründerin des Kieler Klosters

Elend ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Elend (Dippoldiswalde), Ortsteil der Stadt Dippoldiswalde, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Elend (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Elend (Harz), Ortsteil der Stadt Oberharz am Brocken, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Elend (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Elend (Perasdorf), Ortsteil der Gemeinde Perasdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Elend (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Elend (Wasserburg am Inn), Ortsteil der Stadt Wasserburg am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Elend (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

in Österreich:
 Elend (Gemeinde Buchkirchen), Ortschaft von Buchkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Elend (Gemeinde Diersbach), Ortsteil von Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich

in Ungarn: 
 deutschsprachige Bezeichnung von Ellend, Gemeinde im Komitat Baranya 

Weiteres:
 Elend (Band), Dark-Wave-Band
 Das Elend der Philosophie, Schrift von Karl Marx

Siehe auch:
 Elende 
 Menschliches Elende 
 Ellend (Begriffsklärung)
 Verelendungstheorie
 Die Elenden (Begriffsklärung)
 Elendsstraße
 Zeche Elend